Lasermannen kan syfta på:

 Lasermannen – en svensk brottsling känd som "Lasermannen", se John Ausonius (1953–)
 Nya Lasermannen – en svensk brottsling, se Peter Mangs (1972–)
 Lasermannen – En berättelse om Sverige – bok av Gellert Tamas som handlar om John Ausonius
 Lasermannen (TV-serie) – dramaserie från 2005 baserad på John Ausonius liv
 Lasermannen – Dokumentären – dokumentärfilm från 2005 om John Ausonius